Герб города Белёва и муниципального образования Белёвский район Тульской области Российской Федерации.

Герб города восстановлен на основе исторического городского герба решением Белёвского Земского Собрания в 2002 году.

Герб района утверждён Решением Земского собрания Белевского района от 16 мая 2005 года № 78.

Герб района внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 942.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

За основу герба муниципального образования «Белёвский район» взят исторический герб города Белёва, «Высочайше утвержденъ 8-го Марта 1778 года», описание которого гласило: 

Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Голубой цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

История 
Исторический герб Белёва был составлен товарищем герольдмейстера Ф. М. Санти в начале XVIII века на основе сведений, присланных о Белёве из провинциальной канцелярии. В доношении сообщалось о большом пожаре, случившемся незадолго до отсылки сведений о городе, пожар уничтожил «посацких людей многие дворы», а также «замок рубленый весь сгорел». Данный герб до 1778 года не был утверждён и не использовался.

Герб Белевского ландмилицкого полка 

В 1763 году был сформирован Белёвский мушкетёрский полк, как ландмилицкий полк Украинского корпуса.

11 января 1765 года Белевскому ландмилицкому полку пожалован герб: 

Чаще всего, в XVIII веке гербы городов и полков, носивших их названия, имели единый герб, но в данном случае с гербом Белевского ландмилицкого полка этого не произошло. Возможно о существовании герба, составленным Ф. Санти не знали и герб для полка был составлен по эмблемам взятым из книги «Символы и эмблемата», изданной в Амстердаме в 1705 году по указанию Петра I. Выходящая из облака рука держащая крест означала «промысел божий», а стена — крепость.

Высочайше утвержденный герб 
В 1778 году герольдмейстер князь М. М. Щербатов, с 1771 года возглавлявший Герольдмейстерскую контору, представил герб Белёва, составленный Ф. Санти более 50 лет назад, на Высочайщее утверждение Екатерине II.

Исторический герб Белёва был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Тульского наместничества (ПСЗ, 1778, Закон № 14717)

Герб Кёне 

В 1863 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Белёва Тульской губернии (официально не утверждён):
{{цитата|В лазоревом щите золотой колос в столб, сопровождаемый 4 золотыми пламенами: 2 и 2. В вольной части герб Тульской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой}}

В советский период исторический герб Белёва не использовался.

 Новое время 

2 ноября 1990 года второй сессией двадцать первого созыва Белёвского городского Совета народных депутатов был утверждён новый вариант герба Белёва, который имел следующее описание: 

Автор герба художник Николай Дмитриевич Жиляев. 

Герб 1990 года имел геральдические ошибки (нарушено правило тинктур).

В 2002 году решением Белёвского Земского Собрания был восстановлен исторический герб города.

16 мая 2005 года Решением Земского собрания Белевского района исторический герб Белёва 1778 года стал официальным символом муниципального образования Белёвский район.

Реконструкция исторического герба Белёва была произведена при содействии «Союза геральдистов России». Авторская группа реконструкция герба: консультант К. Ф. Мочёнов, Виктор Греков (г. Белёв); художник Р. И. Маланичев, обоснование символики: Галина Туник (г. Москва).

 См. также 
 Гербы районов Тульской области

 Примечания 

 Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Рево О.'' Гербы городов Тульской губернии// Наука и жизнь. — 1980 — № 9

Ссылки 
  Герб города Белёв и Белёвского района.
 Россия. Гербы российских городов. Тульская область. Город Белёв 
 Герб города Белёв 
 Геральдика Щербатова. Выставка геральдики Тульской области в Щекинском музее. 

Гербы Тульской области
Белёв
Белёвский район